Эстивелья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 20,9 км². Население 1364 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Unió Musical Cultural d'Estivella

Муниципалитеты Валенсии